Csehország
 Zruč nad Sázavou, település a Kutná Hora-i járásban
 Zruč-Senec, település az Észak-plzeňi járásban